Couramment, l'adjectif gentil qualifie une personne bienveillante, qui fait preuve de gentillesse.

 Dans la fiction, un gentil est un personnage qui fait le bien, généralement opposé au méchant.

 Dans le discours biblique, le terme gentils désigne les non-Juifs.

 Le gentil peut désigner un assemblage de vins d'Alsace.

Patronyme 
 Alexandra Gentil (1991-), actrice française ;
 Alphonse Gentil (1872-1933), architecte céramiste français ; 
 Émile Gentil (1866-1914), officier de marine, explorateur et administrateur colonial français ;
 Gentil de Montefiore (?-1312), cardinal et légat apostolique ;
 Jean-Baptiste Joseph Gentil (1726-1799), officier, orientaliste et collectionneur français ;
 Jean-Michel Gentil (1960-), magistrat français ;
 Louis Gentil (1868-1925), géographe, géologue et minéralogiste français ;
 Louis Gentil (1896-1945), compagnon de la Libération ; 
 Mano Gentil (1961-), femme de lettres française ;
 Michel Gentil (1759-1805), homme politique français ;
 Pascal Gentil (1973-), taekwondoïste français ;
 Pierre-Alain Gentil (1952-2008), homme politique suisse ;
 Sylvie Gentil (1958-2017), traductrice française de chinois.

 Michel-Joseph Gentil de Chavagnac (1769-1846) dit Gentil, poète et chansonnier français, membre du Caveau moderne ;
 Gentil-Bernard (1708 - 1775), poète et dramaturge français ;

Toponyme 
 Gentil est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.

Cinéma 
 Gentille, film français sorti en 2005

Biologie 
 La Gentille est le nom vernaculaire d'une espèce de papillon dont le nom scientifique est Utetheisa pulchella.

Voir aussi 
 .
 .
 .
 .
  

Homonymie de patronyme